El término Gag puede referirse a:

En cuanto palabra o término 

 Gag, sinónimo de « broma » 
 Vídeo Gag, un programa de televisión.
 Les Rois du gag, un film francés realizado por Claude Zidi, y difundido en el año 1985.
 Francis Gag, un autor francés.
 Gag, seudónimo utilizado por André Gagnon.

Bioquímica 
 Gag (retrovirus), el nombre de un gen de los retrovirus.
Glucosaminoglucanos, estructuras glucídicas, que suponen la fracción glucídica constituyente de los proteoglicanos.